Алаево — название населённых пунктов в России:

 Алаево — деревня в Юргинском районе Кемеровской области.
 Алаево — деревня в Старицком районе Тверской области.